Adderley, un village du Shropshire, en Angleterre ;
 Adderley Street, une rue du Cap, en Afrique du Sud ;
 , un jardin public de Birmingham, en Angleterre ;
 , un village du Staffordshire, en Angleterre.

 Georgia Adderley (2001-), joueuse professionnelle de squash écossaise ;
 Herb Adderley (1939-2020), joueur américain de football américain ;
 Julian Cannonball Adderley (1928-1975), saxophoniste de jazz afro-américain ;
 Nasir Adderley (1997-), joueur professionnel américain de football américain ;
 Nat Adderley (1931-2000), cornettiste de jazz américain.